10-й выпуск Гран-при Квебека — шоссейной однодневной велогонки по дорогам канадского города Квебек, прошедшая 13 сентября 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019.

Участники 
Участие в гонке приняли 21 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 2 проконтинентальные команды и сборная Канады.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт